

Cinema 
Money Bag – film del 2018 diretto da Heo Jun-hyeong

Musica 
Money Bag – brano di Cardi B del 2018